Кухаренко — українське прізвище.

 Кухаре́нко Євге́ній Іва́нович (31 серпня 1937—1994) — український лікар-хірург загального профілю, канд. мед. наук, завідувач відділення загальної хірургії (1975—1993 рр.), головний хірург клінічної лікарні «Феофанія» ДУС України , колишньої лікарні «Феофанія» Четвертого управління Міністерства охорони здоров'я УРСР.
 Кухаренко Іван Антонович (1880—1937) — український науковець, інженер-технолог, педагог, організатор і перший директор Науково-дослідного інституту цукрової промисловості.
 Кухаренко Лідія Іванівна (1906—1971) — український радянський економіст і громадський діяч, доктор економічних наук, професор.
 Світлана Кухаренко — доктор фольклористики, перекладач.
 Кухаренко Руслан Іванович ( 1958) — український архітектор, заслужений архітектор України.
 Кухаренко Юрій Володимирович (1919—1980) — радянський археолог, доктор історичних наук.
 Кухаренко Яків Герасимович (1799—1862) — український письменник, наказний отаман Чорноморського козацького війська, друг Т. Г. Шевченка.

Українські прізвища